Dospinești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Dospinești (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Dospinești (Dâmbovița), Dorf im Kreis Dâmbovița